Agnès de França i de Provença (1260 - Lantenay, 19 de desembre de 1325) fou princesa del Regne de França i duquessa consort de Borgonya (1279-1305) de la dinastia Capet.

Filla petit del rei Lluís IX de França (1214-1270) i Margarida de Provença (1221-1295). Per línia paterna era neta de Lluís VIII de França i Blanca de Castella, i per línia materna del comte Ramon Berenguer V de Provença i Beatriu de Savoia. Fou germana del rei Felip III de França.

El 1279, es va casar amb Robert II (1248-1306), duc de Borgonya (1272-1306) i rei titular de Tessalònica.

D'aquesta unió van néixer:
 Joan de Borgonya (1279 -1283) 
 Margarida de Borgonya, nascuda el 1285, morta jove
 Blanca de Borgonya (1288 -1348), casada el 1307 amb Eduard el Liberal (1284 - 1329), comte de Savoia
 Margarida de Borgonya (1290 -1315) casada el 1305 amb Lluís l'Obstinat (1289 -1316) rei de Navarra i de França
 Joana de Borgonya (vers 1293 -1348) casada el 1313 amb Felip de Valois (1293 -1350), comte del Maine, de Valois i d'Anjou, després rei de França (Felip VI)
 Hug V de Borgonya (1294 -1315), duc de Borgonya
 Eudes IV de Borgonya (1295-1349), duc de Borgonya
 Lluís de Borgonya (1297 -1316), rei titular de Tessalònica, 
 Maria de Borgonya, nascuda cap a 1298, casada el 1310 amb Eduard I, comte de Bar
 Robert de Borgonya (1302 -1334), casat amb Joana de Chalon, qui fou aviat comtessa de Tonnerre.

Enllaços externs 

 Notice par Anne-Hélène Allirot, in Dictionnaire des femmes de l'Ancienne France, SIEFAR, 2004 

Prínceps de França
Robertians
Ducs de Borgonya
Morts a Borgonya-Franc Comtat